Пал Ти́ткош (; 8 января 1908, Келенвёдьдь — 8 октября 1988, Будапешт), настоящее имя Пал Ти́тшка () — венгерский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции левого крайнего нападающего. С 1950 по 1955 год Титкош был генеральным секретарём Венгерской футбольной ассоциации. С 1979 года и до своей кончины Титкош работал членом консультативного совета Венгерской футбольной ассоциации.

Карьера 
Пал Титкош начал карьеру в любительском клубе «Керюлети». Оттуда он перешёл в профессиональную команду «Будаи 33», выступавшую в высшем дивизионе чемпионата Венгрии. В 1929 году Титкош перешёл в клуб «Хунгария», в составе которой он дважды выиграл чемпионат и один раз Кубок Венгрии. В 1937 году он был назван лучшим футболистом Венгрии. Во время войны Титкош выступал за клубы «Кишпешт» и «Вашаш».

В составе сборной Венгрии Титкош дебютировал 24 февраля 1929 года в матче со сборной Франции, в котором венгры проиграли 0:3. Свой первый гол в составе национальной команды Титкош забил 11 мая 1930 года в ворота сборной Австрии. В 1938 году Титкош поехал в составе сборной на чемпионат мира, где венгры выиграли серебряные медали. Титкош провёл на турнире 2 игры и забил 1 гол. 7 декабря 1938 года Титкош сыграл последнюю игру за национальную команду, против Греции. Всего за сборную Титкош провёл 48 матчей и забил 13 голов.

Завершив карьеру игрока, Титкош стал тренером. Он работал с клубом МТК (113 матчей), сборной Египта и клубом «Шальготарьяни».

Достижения

Как игрок

Командные 
 Чемпион Венгрии: 1936, 1937
 Вице-чемпион мира: 1938
 Обладатель Кубка Венгрии: 1932

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1937

Как тренер 
 Обладатель Кубка африканских наций: 1959

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Titkos Pál emléktábláját avatták - a testvérvárosok is jelen voltak

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры сборной Египта по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Гонвед»
Тренеры ФК МТК